Gitaarconcert (muziekstuk) - type muziekstuk in de klassieke muziek met de gitaar als hoofdinstrument

 Gitaarconcert (Villa-Lobos)

 Gitaarconcert nr. 1 (Hovhaness)
 Gitaarconcert nr. 2 (Hovhaness)

 Concierto mágico - vierde gitaarconcert van Leonardo Balada